Roxelana steht für:

 Roxelane
 Roxelana (Gattung), eine Heuschrecken-Gattung